August Lindberg kan syfta på:

August Lindbergh (1808-1893) jordbrukare, riksdagsledamot och emigrant till USA, född som Ola Månsson
August Lindberg (skådespelare) (1846-1916) svensk teaterdirektör
August Lindberg (fackföreningsledare) (1885-1966) ordförande för LO